RPS steht als Abkürzung für:

 Real Person Slash, Slashfic zu realen Personen
Rechenoperation pro Sekunde
 Redundant Power Supply
 Referenzpunktsystem (Messtechnik oder Toleranzmanagement)
 Regierungspräsidium Stuttgart
 Remote Painting Service (Instant Messaging), eine Software
 Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme, ein technisches Regelwerk im Straßenbau
 Rights Protection System, ein Contentfilter-System, das Urheberrechtsverletzungen im Internet eindämmen soll
 Rochdale Pioneers Society, gegründet 1844, die einen Anteil der Gewinne nach den Rochdale Rules aufteilte (genossenschaftliches Eigentum), siehe The Co-operative Group#Geschichte  
 Rock-Paper-Scissors (dt. Schere, Stein, Papier), ein Glücksspiel
 Rock Paper Shotgun, eine Website zum Thema Computerspiele
 Rotary Position Sensor, Englisch für Drehgeber
 Royal Philharmonic Society, eine britische Musikgesellschaft
Rail Power Systems, ein deutsches Unternehmen für Forschung und Entwicklung sowie Planung, Herstellung und Installation von Systemen der Bahnelektrifizierung für Fern- und Nahverkehr

rps steht als Abkürzung für:

 revolutions per second, dt. Umdrehungen pro Sekunde, siehe dazu Rpm (Einheit) 

RPS